Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu – terenowa jednostka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 Stolarz meblowy – zawód